Phú Thuận (Ho Chi Minhstad)
 Phú Thuận (An Giang)
 Phú Thuận (Huế, Thừa Thiên-Huế)
 Phú Thuận (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế)
 Phú Thuận (Bến Tre)
 Phú Thuận (Cà Mau)